Dmitrenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Dmytrenko (* 1973), ukrainischer Eiskunstläufer
 Ihor Dmytrenko (russ. Igor Michailowitsch Dmitrenko) (1928–2009), ukrainisch-sowjetischer Tieftemperaturphysiker
 Witali Dmitrenko (1951–2014), ukrainischer Fußballspieler und -trainer
 Wiktor Dmitrenko (* 1991), kasachischer Fußballspieler